Le nom latin d'Artois
 Artesia, l'héroïne d'une série de comic
 Artesia, un opérateur ferroviaire, filiale commune de la SNCF et de Trenitalia
 Artesia, le jeu de rôle : 
 Artesia, le groupe breton d'ethereal wave

Toponymes 
 Artesia, une ville américaine de Californie.
 Artesia, station de la ligne bleue du métro de Los Angeles.
 Artesia, une ville américaine du Mississippi.
 Artesia, une ville américaine du comté d'Eddy, au Nouveau-Mexique,

Homonymie de localités aux États-Unis